Miejscowości w USA:
 Edgemont – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Edgemont – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River
Gminy w USA:
 Edgemont (ang. Edgemont Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan